Ово је комплетан списак тренера фудбалског клуба Рома. 

ФК Рома